Sisyrina är ett släkte av insekter. Sisyrina ingår i familjen svampdjurssländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svampdjurssländor
Sisyrina